

Allemagne 
 Höfen an der Enz, commune du Bade-Wurtemberg

Autriche 
 Höfen, commune du Tyrol

Suisse 
 Höfen bei Thun, commune du canton de Berne

Voir aussi 
 Hofen, une localité et une ancienne commune suisse du canton de Schaffhouse.

Homonymie de toponyme